Fugleskræmslet – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Nordisk Film
Fugleskræmslet – cortometraggio del 1919 diretto da Lau Lauritzen
Fugleskræmslet – film del 1981 diretto da Claus Ploug